Ику-Турсо () может означать:
 Ику-Турсо — морское чудовище в карело-финской мифологии.
 Ику-Турсо (подводная лодка) — финская подводная лодка типа Ветехинен, воевавшая во Второй мировой войне.
 (2828) Ику-Турсо — астероид, открытый в 1942 году финкой Лийси Отерма.